Koloman I. Asen, Koloman ali Kaliman I. Asen (bolgarsko Калиман I Асен I, Kaliman I. Asen) je bil car (cesar) Bolgarije, ki je vladal od leta 1241 do 1246, * 1234,  † avgust 1246.

Otroštvo
Bil je sin Ivana Asena II. Bolgarskega in Ane Marije Ogrske. Po materini smrti (pred 1237) se je njegov ovdoveli oče poročil z Ireno Komneno Dukaino, hčerko epirskega despota Teodorja Komnena Dukasa.  V prvi polovici leta 1241 je Kolomanu umrl tudi oče.

Vladanje
Očeta je nasledil leta 1241, star komaj sedem let. V naslednjih letih so Bolgarijo napadli Mongoli in ji vsilili plačevanje letnega davka. Umrl je leta 1246, domnevno zastrupljen. O tem, kdo je vladal v imenu mladoletnega carja, ne poroča noben vir. Zgodovinar Alexandru Madgearu domneva, da je to bil najverjetneje Aleksander, brat Ivana Asena II. Drugi godovinarji domnevajo, da je bil ustanovljen  regentski svet pod vodstvom patriarha Joakima I. Bolgarija, Latinsko cesarstvo in Nikejsko cesarstvo so kmalu po Kolomanovem prihodu na prestol podpisale dveletno premirje. 

Kolomanova sodobnika, klerika Rogerij in naddiakon Tomaž, omenjata, da je marca 1242 Bolgarijo napadel Ogedejev sin Kadan.Tomaž omenja tudi to, da sta Kadan in Batu kan "sklenila, da bosta v Bolgariji združila svoje vojaške sile". Več kot šestdeset let kasneje tudi perzijski zgodovinar Rašid al-Din Hamadani poroča, da je "po ostrih borbah" Kasan osvojil dve mesti v Ulakutu ali Bolgariji. Arheološke najdbe kažejo, da bilo med mongolsko invazijo uničenih najmanj dvanajst bolgarskih trdnjav, med njimi tudi Trnovo, Preslav in Isaccea. Mongoli Bolgarije niso okupirali, prisilili pa so jo na plačevanje letnega davka. Papež Inocenc IV. je leta 1245 sklical Prvi lyonski koncil, na katerem naj bi ustanovili koalicijo proti Mongolom. Kolomana je pozval, naj Bolgarsko pravoslavno cerkev pripelje v polno občestvo Svetega sedeža in v Lyon pošlje svoje delegate. 

Koloman je umrl avgusta ali septembra 1246, star komaj dvanajst let. Njegov sodobnik, bizantinski zgodovinar Jurij Akropolit, je zapisal, da so njegovo smrt spremljale protislovne govorice. Nekateri so trdili, da je umrl zaradi bolezni, drugi pa, da so ga načrtno umorili. Leta 1246 je umrl tudi patriarh Visarion. Po  Madgearujevem mnenju njuna smrt ni bila naključna. Oba naj bi umorili nasprotniki združitve Bolgarske cerkve s katoliško Cerkvijo. 

V listini iz 14. stoletja je podatek, da je Koloman vladal tudi v Moldaviji. Za listino se je izkazalo, da je kasnejši ponaredek. Severna meja Bolgarije ni nikoli segala preko  spodnje Donave.

Počastitev
Po carju Kolomanu I. Bolgarskem se imenuje otok Kaliman na  Antarktiki.

Predniki

Sklici

Viri

Primarni viri 

 Archdeacon Thomas of Split: History of the Bishops of Salona and Split (Latin text by Olga Perić, edited, translated and annotated by Damir Karbić, Mirjana Matijević Sokol and James Ross Sweeney) (2006). CEU Press. .
 George Akropolites: The History (Translated with and Introduction and Commentary by Ruth Macrides) (2007). Oxford University Press. .
 The Successors of Genghis Khan (Translated from the Persian of Rashīd Al-Dīn by John Andrew Boyle) (1971). Columbia University Press. .

Sekundarni viri 

 
 
 

|-

Bolgarski vladarji
Bolgarski carji
Vladarji v 13. stoletju